Рыбча () — село,
Катериновский сельский совет,
Кременецкий район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123482902. Население по переписи 2001 года составляло 97 человек.

Географическое положение 
Село Рыбча находится на расстоянии в 1,5 км от села Катериновка.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 1894 год — дата основания.

Примечания